Conca d'Oro – pianura della Sicilia
 Conca d'Oro – zona di Roma nel quartiere Monte Sacro (IV Municipio cittadino), che sorge intorno alla piazza omonima intitolata alla pianura siciliana;
 Conca d'Oro – stazione della linea B1 della metropolitana di Roma che si trova nella piazza citata.